Бли́жне-Песо́чное — посёлок городского типа в составе городского округа город Выкса Нижегородской области России. Административный центр рабочего посёлка Ближне-Песочное.

География 
Расположен в 33 км к югу от железнодорожной станции Навашино (на линии Муром — Арзамас), в 5 км к западу от города Выксы у реки Железница. Название Ближне-Песочное образовано из-за почвы, на которой стоит посёлок.

История 
История посёлка восходит к XVIII веку, когда в этой местности была обнаружена железная руда, которую использовали на заводах братьев Баташевых. Руда добывалась вручную, рылись колодцы-дудки, из которых деревянные бадьи с рудой поднимались с помощью воротов. Шахты были сырыми, а земля с большим содержанием песка, что вело к обвалам породы и гибели рудокопов.

Для Досчатинского завода Баташевыми была сооружена плотина на речке Железнице. С образованием пруда прокатные цеха стали приводится в движение водяной турбиной, которая существовала до окончания Великой Отечественной войны.

Население занималось животноводством, земледелием, рыболовством и добычей руды. Более богатые имели кустарные мастерские по отбеливанию льняной пряжи. Существовала маслобойка, красильная и овчинная мастерская, шерстобойка, мастерская по изготовлению прялок, три кузницы. Наличие глины позволило создать два кирпичных завода.

В конце XIX — начале XX века деревня Песочная входила в состав Шиморской волости Меленковского уезда Владимирской губернии, с 1921 года — в составе Выксунского уезда Нижегородской губернии. В 1859 году в селе числилось 108 дворов, в 1905 году — 462 дворов.

18 августа 1899 года в селе Песочное была освящена каменная церковь Успения Пресвятой Богородицы. В 1935 году с церкви были сброшены колокола, позже разрушена колокольня и на её месте сделан пристрой.

С 1929 года село являлась центром Песочинского (Ближне-песочинского) сельсовета Выксунского района Горьковского края, с 1936 года — в составе Горьковской области.

12 сентября 1960 года село Ближне-песочное и деревня Чёрная объединены в рабочий посёлок Ближне-Песочное.

В 2011 году рабочий посёлок Ближне-Песочное вошёл в состав городского округа город Выкса.

Население

Экономика 
Население занято в основном на предприятиях города Выксы.

Достопримечательности 
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы (1896—1899). Каменный храм корабельного типа в русском стиле. В настоящее время восстанавливается.

Примечания 

Населённые пункты городского округа город Выкса
Посёлки городского типа Нижегородской области